Григорий Павлович Чахирьян (17 декабря 1902, Нахичевань-на-Дону — 30 июля 1971, Ереван) — советский и армянский киновед, критик и сценарист.

Биография 
Родился 17 декабря 1902 года в Нахичевани-на-Дону в богатой семье.

В 1924 году окончил правовое отделение факультета общественных наук Донского университета. 

В 1929–1934 годах работал на студии «Арменкино». В 1930 году был организатором и первым руководителем «Арменкиножурнала», который выходил сначала один, а потом два раза в месяц. Автор сценариев научно-популярных, документальных, а также художественных фильмов «Поверженные вишапы» (1931, с Л. Калантаром) и «Лодырь» (1932, с И. Н. Перестиани). 

Окончил аспирантуру Высшего института кинематографии. Защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата искусствоведения.

В 1937–1940 годах работал редактором в Главном управлении кинофотопромышленности, старшим редактором Главного управления по производству художественных фильмов Комитета по делам кинематографии при Совнаркоме СССР.

В 1941–1944 годах – на Ереванской киностудии, с 1944 года – заместитель начальника Управления по делам кинематографии Армянской ССР. С 1949 года – старший научный сотрудник Института истории искусств Академии наук СССР.

С 1927 года выступал как кинокритик. Автор ряда статей и книг по вопросам киноискусства.

Умер 30 июля 1971 года в Ереване.

Брат — Сергей Павлович Чахирьян (1907–1985), советский художник-график.

Избранные роли в кино 
  — Кикос  — ''офицер

Библиография 
 На автомобиле по Армении: Для туристов / Гр. Чахирьян; О-во пролет. туризма и экскурсий ССР Армении (ОПТЭ). — Эривань: Госиздат, 1935. — 43 с.
 Путешествие в страну пещер / Гр. Чахирьян; О-во пролет. туризма и экскурсий ССР Армении (ОПТЭ). — Эривань: Госиздат, 1936. — 29 с.
 Михаил Чиаурели. — [Москва]: Госкиноиздат, 1939. — 48 с.
 Самое важное, самое массовое из искусств / З. Григорьев, Г. Чахирян. — [Москва]: Госкиноиздат, 1940. — 72 с.
 У истоков жизни: [Очерк о науч.-попул. фильме и его создателях]. — Москва: Искусство, 1955. — 76 с.
 Кинематография Армении: [Сборник статей] / М-во культуры СССР. Ин-т истории искусства; [Отв. ред. Г. Чахирьян]. — Москва: Изд-во вост. лит., 1962. — 347 с. 
 Большой экран Армении. — Москва: Бюро пропаганды сов. киноискусства, 1971. — 95 с.
 Изобразительный мир экрана / Г. Чахирьян; [Предисл. Р. Юренева]. — Москва: Искусство, 1977. — 255 с.

Примечания 

Сценаристы СССР
Киноведы СССР
Кинокритики СССР
Актёры СССР
Персоналии:Арменфильм
Члены Союза кинематографистов СССР